kopiowanie (powielanie)
 kopiowanie (informatyka)
 kopiowanie (kynologia)